Anne eller Anne Stuart (6. februar 1665 – 1. august 1714) var datter af Jakob 2. af England i hans første ægteskab og blev dronning af England og Skotland 8. marts 1702. Da de to riger 1. maj 1707 blev forenet, blev Anne den første regent af det samlede Storbritannien, og hun fortsatte med at regere til sin død i 1714. Hun var den sidste monark af Slægten Stuart. Hun efterfulgtes af en fjern slægtning, Georg 1. af Slægten Hannover. 

Anne ægtede i 1683 prins Jørgen af Danmark, søn af Frederik 3., og de fik i alt 17 børn, der alle døde tidligt.

Regeringstid 

Som protestant stod Anne på afstand af faderens katolske synspunkter og var derfor acceptabel for englænderne som tronfølger efter Vilhelm 3. Hendes regering faldt sammen med den Spanske Arvefølgekrig, hvor hertugen af Marlborough var landets mægtigste mand både som minister og hærfører og stod stærkt takket være sin hustus Sarahs nære venskab med Anne. Efterhånden kølnedes forholdet meget, dronningen støttede herefter oppositionen og lod 1712 Marlborough falde til fordel for en tory-regering der sluttede særfred med Frankrig. Hendes sidste år prægedes af intriger mellem ministrene.

Titler 
 6. februar 1665 - 28. juli 1683: Hendes Højhed Lady Anne
 28. juli 1683 - 8. marts 1702: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Anne af Danmark
 8. marts 1702 - 1. august 1714: Hendes Majestæt Dronningen

Anetavle

Se også 

 Queen Anne Style
 Engelske regenter
 Tidslinje over nogle europæiske regenter i det 18. århundrede

Eksterne henvisninger 
 

Huset Stuart
Regerende dronninger af England
Regerende dronninger af Skotland
Regerende dronninger af Irland
Regerende dronninger af Storbritannien
Protestantiske monarker
Lord High Admirals